Бернштейн, Сергей: Бернштейн, Сергей Игнатьевич (1892—1970) — российский лингвист, библиограф, историк театра.
 Бернштейн, Сергей Натанович (1880—1968) — российский, затем советский математик, педагог.